Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1965 werd op 13 en 14 februari in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Knut Johannesen, die in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Per Ivar Moe won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1965
Langebaanschaatsen in 1965
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1965